Зозулині черевички справжні — рослина з родини зозулинцевих, або орхідних (Orchidaceae).
 «Зозулині черевички справжні» — нейзильберова монета НБУ номіналом 2 грн.
 «Зозулині черевички справжні» — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.